Rinkenberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rinkenberg (Baiersbronn), Weiler der Gemeinde Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rinkenberg (Gemeinde Bleiburg), slowenisch Vogrče, Ortschaft der Gemeinde Bleiburg im Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Berge:
 Rinkenberg (Schwarzwald), 757,5 m, Berg im Schwarzwald bei Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rinkenberg (Jaunfeld), 624 m, Berg am Jaunfeld bei Rinkenberg, Gemeinde Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten